Darie este un nume de persoană care se poate referi la:
 Alexandru Darie, regizor român, fiu lui Iurie Darie
 Iurie Darie, actor român
 Simion Darie, politician român
 Ștefan Darie, businesman și interpret din Republica Moldova
 Tudor Darie, politician moldovean